L'Open d'Australie 2021 se déroule du 8 février au , à Melbourne. Il s'agit de la  du tournoi de tennis de l'Open d'Australie, première levée de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Avant le tournoi

Contexte 
Le 17 décembre 2020, la Fédération australienne de tennis annonce que le tournoi est repoussé de trois semaines en raison des conditions sanitaires liées à la pandémie de Covid-19. Initialement prévu le 18 janvier 2021, il commence finalement le 8 février. Tous les participants du tournoi ont voyagé dans des avions affrétés spécialement pour eux, au départ d'Abu Dhabi et de Los Angeles et à destination de Melbourne. À leur arrivée en Australie, les joueuses et joueurs, ainsi que leurs équipes, doivent observer une quarantaine de 14 jours avec des horaires aménagés pour pouvoir s'entraîner quotidiennement. Les sessions d'entraînement sur les courts sont de maximum deux heures et les sessions de préparation physique d'une heure et demie. 

Par ailleurs, pour la première fois dans l'histoire des Grand Chelem, les matchs masculins et féminins de qualifications ont eu lieu à l'extérieur du pays en raison des restrictions de quarantaine imposées en Australie. Ils se déroulent à Doha pour les hommes (tableaux) et à Dubaï pour les femmes (tableaux), du 10 au 13 janvier 2021, soit un mois avant le début du tournoi.

Le 30 janvier 2021, le ministre des sports de l'état de Victoria, Martin Pakula, annonce que le nombre de spectateurs est limité à  par jour pendant la majeure partie du tournoi, soit environ  de la capacité normale d'accueil. Les cinq derniers jours du tournoi accueillent jusqu'à  spectateurs par jour.

Forfaits 
 Chez les hommes
On note les forfaits de l'Allemand Philipp Kohlschreiber, des Américains John Isner et Steve Johnson, du Britannique Kyle Edmund, du Chilien Cristian Garín, des Espagnols Alejandro Davidovich Fokina et Fernando Verdasco, des Français Richard Gasquet, Lucas Pouille et Jo-Wilfried Tsonga, du Portugais João Sousa et du Suisse Roger Federer.

Ils sont respectivement remplacés par Yasutaka Uchiyama, Hugo Dellien, Mikael Torpegaard, Ilya Ivashka, Taro Daniel, Damir Džumhur, James Duckworth, Robin Haase, Kamil Majchrzak, Andreas Seppi, Cedrik-Marcel Stebe et Pedro Sousa.

 Chez les femmes
On note les forfaits des Américaines Amanda Anisimova, Madison Keys, Taylor Townsend, de l'Espagnole Carla Suárez Navarro, de la Néerlandaise Kiki Bertens, de la Polonaise Magda Linette, de l'Ukrainienne Dayana Yastremska.

Elles sont respectivement remplacées par Ysaline Bonaventure, Anna Karolína Schmiedlová, Andrea Petkovic, Mona Barthel, Aliona Bolsova, Margarita Gasparyan et Mihaela Buzărnescu.

Pendant le tournoi

Simple messieurs 
Après plusieurs cas positifs de covid-19, l'état de Victoria décrète un confinement de 5 jours à partir du vendredi 12 février à 23 h 59. Les spectateurs du match entre Novak Djokovic et Taylor Fritz ont dû quitter le stade en plein match pour respecter cette mesure.

Novak Djokovic remporte sa  victoire en Grand Chelem en battant en huitièmes de finale Milos Raonic.

Le Russe Aslan Karatsev,  mondial, issu des qualifications, atteint les demi-finales après avoir battu notamment le  mondial Diego Schwartzman, Félix Auger-Aliassime, alors qu'il avait perdu les deux premiers sets, et Grigor Dimitrov. Il devient le premier joueur de l'ère Open à atteindre les demi-finales pour sa première participation dans le tableau principal d'un tournoi du Grand Chelem.

Alors qu'il tentait de remporter un  titre record en Grand Chelem, Rafael Nadal est éliminé en quart de finale par Stéfanos Tsitsipás en 5 sets, après avoir pourtant remporté les deux premières manches.

Simples dames

Double messieurs

Double dames

Double mixte

Lauréats 
En simple messieurs, le double tenant du titre Novak Djokovic conserve son titre en s'imposant en finale face au Russe Daniil Medvedev. Il s'agit de son  titre en Grand Chelem, le  à Melbourne, et soulève ainsi le  trophée de sa carrière sur le circuit ATP.

En simple dames, la Japonaise Naomi Osaka décroche le  titre de sa carrière en Grand Chelem, le  à Melbourne, en écartant en finale l'Américaine Jennifer Brady. Elle soulève ainsi le  trophée de sa carrière en simple sur le circuit WTA.

En double messieurs, Ivan Dodig et Filip Polášek remportent le tournoi en dominant en finale les tenants du titre Rajeev Ram et Joe Salisbury. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline, leur  ensemble.

En double dames, Elise Mertens et Aryna Sabalenka remportent leur  titre du Grand Chelem ensemble en s'imposant en finale contre Barbora Krejčíková et Kateřina Siniaková. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline, leur  ensemble.

En double mixte, la paire déjà titrée en 2019, composée de Barbora Krejčíková et Rajeev Ram, remporte le tournoi en battant en finale Samantha Stosur et Matthew Ebden. Double tenante du titre, Barbora Krejčíková remporte son  consécutif à Melbourne et le  dans la catégorie. Il s'agit également de leur  ensemble ainsi que du  trophée dans la discipline pour l'Américain.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Juniors 
En raison de la pandémie de Covid-19, aucun tournoi juniors n'est organisé en même temps que les tournois seniors.

Tennis en fauteuil roulant

Simple hommes

Simple dames

Double hommes

Double dames

Simple quads

Double quads

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

2021
Australie
Australie
Tennis en Australie en 2021
Tennis en février 2021